Пу́блий Рути́лий Луп () — имя нескольких римских политиков: Публий Рутилий Луп (ум. 90 до н. э.) — претор не позднее 93 года до н. э., консул 90 года до н. э.; 
 Публий Рутилий Луп — народный трибун 56 года до н. э., претор 49 года до н. э., сын предыдущего;
 Публий Рутилий Луп — грамматик и оратор I века.